Corbières kan syfta på:

 Corbières AOC – ett vindistrikt i Languedoc-Roussillon

Geografi

Frankrike 

 Corbières, Alpes-de-Haute-Provence, kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence, 
 Corbières, Aude, kommun i departementet Aude, 
 Conilhac-Corbières, kommun i departementet Aude,

Schweiz 

 Corbières, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg,

Se även 
 La Corbière, fransk kommun i departementet Haute-Saône

Robotskapade Frankrikeförgreningar